„Fuel” – singel Metalliki
 Fuel – gra komputerowa Codemasters
 Fuel – film dokumentalny
 Fuel – amerykański zespół muzyczny
 Fuel Stratified Injection – system zasilania benzyną

Zobacz też:
 Electronic Fuel Injection
 Frontlines: Fuel of War
 Pfuel